Nazwę HMS „Repulse” nosiło 12 okrętów Marynarki Brytyjskiej (Royal Navy). Najbardziej znany z nich jest krążownik liniowy „Repulse” z okresu międzywojennego i II wojny światowej, zatopiony przez japońskie samoloty w grudniu 1941:

 Pierwszy „Repulse” był 50 działowym galeonem znanym także jako Due Repulse, zwodowany w 1595 i występujący w rejestrach do 1645.
 Drugi „Repulse” był 32 działowym  okrętem liniowym (ang. fifth-rate), wcześniej francuski „Bellone” przejęty w 1759, służył do 1776.
 Trzeci „Repulse” był 10 działowym kutrem zakupionym w 1779 i występującym w rejestrach do 1781
 Czwarty „Repulse” był 64 działowym okrętem liniowym (ang. third-rate) zwodowanym w 1780 i zniszczonym 1800.
 Piąty „Repulse” był 12 działowym kutrem zakupionym w 1780 i zniszczonym w 1782.
 Szósty „Repulse” był 4 działowym okrętem zakupionym w 1794 i zniszczonym rok później.
 Siódmy „Repulse” był 74 działowym okrętem liniowym (ang. third-rate) zwodowanym w 1803 i zniszczonym w 1820.
 Ósmy „Repulse” był 91 działowym okrętem liniowym (ang. second-rate) o napędzie śrubowym zwodowanym w 1855, po 1873 używanym w innej roli (okręt koszarowy dla nowych marynarzy) i sprzedany w 1899.
 Dziewiąty „Repulse” był parowym okrętem pancernym zwodowanym w 1868 i sprzedanym w 1889.
 Dziesiąty „Repulse” był pancernikiem typu Royal Sovereign zwodowanym w 1892 i złomowanym w 1911.
 Jedenasty „Repulse” był krążownikiem liniowym typu Renown zwodowanym w 1916 i zatopionym przez japońskie samoloty w grudniu 1941 w bitwie pod Kuantanem.
 Dwunasty „Repulse” był  okrętem podwodnym typu Resolution zwodowanym w 1967 i będącym w służbie do 1997.

Okręty o tej nazwie zostały uhonorowane 10 wyróżnieniami bojowymi (battle honours):
 Kadyks 1596, La Rochelle 1627, Martynika 1762, Saintes 1762, Calders 1805, Dardanele 1807, Walchern 1809, kampania norweska 1940, Atlantyk 1940, operacja przeciw pancernikowi Bismarck 1941

Przypisy 

Repulse